Ескино — топоним в России:
 
 Ескино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Ескино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Ескино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ескино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Ескино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Ескино — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Ескино — упразднённая 10 октября 1986 года деревня Звонецкого сельсовета в Любытинском районе Новгородской области.
 Ескино — упразднённая 26 декабря 1977 года деревня Мамоновщинского сельсовета в Марёвском районе Новгородской области.
 Ескино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ескино — название до середины XX века деревни Еськино в Пестовском районе Новгородской области.
 Ескино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ескино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ескино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Ескино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Ескино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Ескино — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Ескино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ескино — урочище в Владыченском сельсовете Пошехонском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Ескино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Еськино